Tunceli, törökországi tartomány
 Tunceli, az azonos nevű török tartomány egyik körzete
 Tunceli, az azonos nevű török tartomány székhelye